Il matrimonio dei suoi genitori ha scatenato molte polemiche in Tonga, a causa dei continui matrimoni endogamici nella famiglia reale. Infatti, le leggi di successione al trono di Tonga obbligano i principi a sposarsi con donne di famiglia reale o nobile.

Albero genealogico

Note